Bonndorf ist der Name folgender Orte:

 Bonndorf im Schwarzwald, Stadt in Baden-Württemberg
 Bonndorf (Überlingen), Ortsteil von Überlingen in Baden-Württemberg
 Bonndorf (Wasungen), Ortsteil von Wasungen in Thüringen
 Bonndorf, historische Schreibweise von Bondorf (Bad Honnef), Ortsteil der Stadt Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schloss Bonndorf, Schloss in der Stadt Bonndorf im Schwarzwald im Landkreis Waldshut
 Bondorf (Begriffsklärung)
 Ponndorf
 Pondorf